Aitor Rodríguez puede referirse a las siguientes personas:

 Aitor Rodríguez Silvosa (1970-), piloto de motociclismo español.
 Aitor Rodríguez, practicante de taekwondo español.

Otros casos de desambiguación del apellido 'Rodríguez' 
 '''Rodríguez